Bitwa pod Senafé – starcie zbrojne, które miało miejsce 15 stycznia 1895 pomiędzy korpusem włoskim gen. Oreste Baratieriego a siłami abisyńskimi rasa Mengeshy Yohannesa.

Przebieg 
Po porażce w bitwie pod Coatit (13–14 stycznia), wojska etiopskie wycofały się w pobliże miasta Senafe, gdzie rozbiły obóz. Włosi zdołali jednak dogonić przeciwnika i rozpoczęli ostrzał artyleryjski. Zdemoralizowane po wcześniejszej bitwie oddziały Mengeshy Yohannesa poszły w rozsypkę i rozpoczęły chaotyczny odwrót do Abisynii. Życie z trudem uratował sam Yohannes, gdyż jeden z pocisków artyleryjskich trafił jego namiot.

Klęska pod Senafe, doprowadziła do utraty zdolności bojowej wszystkich sił zmobilizowanych w prowincji Tigraj do walki przeciwko Włochom. Tym samym korpus gen. Baratieriego miał ułatwione zadanie i bez większych przeszkód w ciągu następnych miesięcy opanował północną i częściowo środkową Abisynię.

Bibliografia 
 Goddefroid G., Italy and Ethiopia [w:] "Vae Victis magazine themes", No. 4, Winter 2008;
 Hamilton Shinn D., Ofcansky T. P., Historical dictionary of Ethiopia, Lanham 2004;
 Schneider R., Adowa 1896 revue "Champs de Bataille", n°24, octobre-novembre 2008;
 Withehouse H., Battle in Africa, Mansfield 1987.

Bitwy w 1895
Bitwy w historii Etiopii
Bitwy w historii Włoch